Sandi (Estland), een plaats in Estland, gemeente Rõuge
Sandi (India), een plaats en gemeente in India
Sandi Gbandi, een Liberiaans voetballer
Sandi Hilal, een Palestijns architect en stedenbouwkundige